

Cinema 
 Newmarket Films  – casa di produzione e distribuzione cinematografica statunitense

Geografia 
 Newmarket  – città dell'Ontario (Canada)
 Newmarket  – paese del Suffolk (Regno Unito)
 Newmarket  – città della Contea di Rockingham, New Hampshire (Stati Uniti d'America)

Pagine correlate 
 New Market